Кубок Литовской федерации баскетбола (Кубок ЛФК) — национальный баскетбольный кубок в Литве. Организован Литовской федерацией баскетбола. Первый розыгрыш был проведён в 1990 году ещё во время существования СССР. С 2007 года заключительная часть проводилась в формате финала 4-х. С 2015 года заменен на Кубок короля Миндаугаса.

Победители и призёры 

Соревнования по баскетболу в Литве
Национальные баскетбольные соревнования